Colwell Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Colwell Hill (Massachusetts)	
 Colwell Hill (New York)